Vila Cabral, establiment militar fundat el 1931, poc després del final de l'administració de la Companyia de Niassa el 1929
 Biografies:
 Facundo Cabral (La Plata, 1937 - Ciutat de Guatemala, 2011), cantautor argentí 
 João Cabral de Melo Neto (Recife, 1920 – Rio de Janeiro, 1999), poeta, assagista i diplomàtic brasiler
 Gonçalo Velho Cabral (1390?- 1460), explorador portuguès 
 Manuel Cabral Aguado-Bejarano
 Mario de Araujo Cabral (1934–2020), pilot de curses automobilístiques portuguès 
 Pedro Álvares Cabral (Belmonte, 1467 - Santarém, 1520 / 1526), navegant portuguès fill d'un noble portuguès